Городское поселение Советский — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Городское поселение Советский — в Советском районе Республики Марий Эл.
 Городское поселение Советский — в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.